Nordland – region w Norwegii

Gminy w USA:
 Nordland (ang. Nordland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Nordland (ang. Nordland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Nordland (ang. Nordland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
Muzyka:
 Nordland I i Nordland II – albumy muzyczne szwedzkiego zespołu viking metalowego Bathory.